Моуса:

 Моуса — остров в архипелаге Шетландских островов.
 Брох-оф-Моуса — каменное сооружение типа брох на острове Моуса в архипелаге Шетландских островов.